El Festival Nacional de Peñas de Villa María, Festival Internacional de Peñas de Villa María o Festival de Festivales, es uno de los más importantes festivales de música de Argentina y Latinoamérica. Se lleva a cabo en la ciudad de Villa María, ubicada 100 km al sur de la ciudad de Córdoba (Argentina) capital de la provincia homónima.

Inicialmente dedicado a la música folclórica, con el tiempo fue incluyendo variedad de géneros populares, como folclore, tango, pop latino, rock, blues, cuarteto, cumbia, así como números de humor y danzas. La prensa argentina lo ha denominado el "Viña del Mar argentino".

El Festival de Villa María sigue manteniendo su formato, que consta de un recorrido peñero, que se lleva a cabo en la Costanera de Villa María, y de un evento central, que se lleva a cabo dentro del Anfiteatro Municipal de Villa María.

Su evento central, en el cual se presentan destacados artistas nacionales e internacionales, actualmente tiene una duración de 5 días, por lo general de viernes a martes, en la primera quincena de febrero. Los espectáculos del evento central se presentan en el Anfiteatro “Centenario de Villa María”, construido en 1968 (ampliado y remodelado en 1996 y 2005), con capacidad para 12.000 personas, y cuyo escenario lleva el nombre del músico Hernán Figueroa Reyes. 

En el evento central del festival han participado artistas como Ricky Martin, Chayanne, Ricardo Montaner, Carlos Baute, Juan Luis Guerra, Sebastián Yatra, Maluma, Camilo, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Álex Ubago, Amaia Montero, Julieta Venegas, Maná, Ha*Ash, Marco Antonio Solís, Mon Laferte, Soledad, Luciano Pereyra, Axel, Abel Pintos, Valeria Lynch, Lali, Tini y Pimpinela, entre muchos otros.

El recorrido peñero por lo general comienza una semana antes del evento central y se extiende hasta la finalización del mismo. En este recorrido se puede disfrutar de las peñas (Oficial, Agrupación Folclórica y Los Soñadores), en las cuales se pueden degustar comidas típicas y música folclórica argentina. También se pueden recorrer los puestos de artesanos y disfrutar de espectáculos y de la costanera de Villa María. La entrada a las peñas es gratuita. El máximo ganador de las peñas es premiado con la actuación en el evento central del Festival Nacional de Peñas y en horario televisivo. Los artistas concursan en diversos rubros: solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal y recitador, decidor o narrador.

El festival tiene como símbolo identificatorio la imagen de una lechuza con una guitarra, creación del profesor José Lozita, estableciendo una semejanza entre esa ave característica de las pampa, con el gaucho.

Es un festival multitudinario al que suelen asistir más de 100 000 personas, entre los que concurren al evento central realizado en el anfiteatro y los que visitan el recorrido peñero.

Véase también 
 Música de Argentina
 Turismo en Argentina

Enlaces externos 

 "anfivillamaria.com", Sitio Oficial del Festival de Peñas de Villa María y de su Anfiteatro de Villa María. Único medio de transmisión en línea en vivo del Festival, venta de entradas oficial, grilla de artistas, informaciones y mucho más.
"festivalvillamaria.com", sitio no oficial del Festival de Peñas Villa María.
 "anfiteatrovillamaria.com", sitio web comunidad Anfiteatro de Villa María.

Nacional de Peñas de Villa María
Villa María
Turismo en la provincia de Córdoba (Argentina)